Wapen van Drenthe (heraldiek), het wapen van de provincie Drenthe
Wapen van Zuiveringsschap Drenthe
Wapen van Midden-Drenthe, het Wapen van de gemeente Midden-Drenthe
Het Wapen van Drenthe (monument), een gemeentelijk monument in de Nederlandse stad Assen